Jorge Silva peut désigner :

 Jorge Silva (1941-1988), réalisateur colombien ;
 Jorge Silva Melo (1948-2022), réalisateur, scénariste et acteur portugais ;
 Jorge Silva (1959-), Jorge Manuel Lopes da Silva, footballeur portugais ;
 Jorge da Silva (1961-), joueur et entraîneur de football uruguayen ;
 Jorge Silva (1966-), Jorge Manuel dos Santos Silva, coureur cycliste portugais ;
 Jorge Silva (1972-), Jorge Soares da Silva, footballeur portugais ;
 Jorge Silva (1975-), Luís Jorge Pinto da Silva, footballeur portugais.